Lestrigonus är ett släkte av kräftdjur. Lestrigonus ingår i familjen Lestrigonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lestrigonus